La Embriaguez de Noé puede referirse a:

La Embriaguez de Noé: óleo sobre lienzo del pintor renacentista italiano Giovanni Bellini.
La Embriaguez de Noé: uno de los frescos de la serie del Génesis de la Bóveda de la Capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel.